Nanping ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Nanping (南平市) in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Nanping
 die Großgemeinde Nanping (南平镇) im Kreis Gong’an in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Nanping (Gong’an)
 die Großgemeinde Nanping (南屏镇) im Kreis Guangnan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Nanping (Guangnan)
 die Großgemeinde Nanping (南坪镇) der kreisfreien Stadt Helong in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Nanping (Helong)
 die Großgemeinde Nanping (南屏镇) im Kreis Lintao in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Nanping (Lintao)
 die Großgemeinde Nanping (南坪镇) im Stadtbezirk Nan’an der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Nanping (Großgemeinde, Nan’an)
 die Großgemeinde Nanping (南平镇) im Stadtbezirk Nanchuan der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Nanping (Nanchuan)
 die Großgemeinde Nanping (南屏镇) im Stadtbezirk Simao in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Nanping (Simao)
 die Großgemeinde Nanping (南屏镇) im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanping (Xiangzhou)
 die Großgemeinde Nanping (南坪镇) im Kreis Suixi in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Nanping (Suixi)
 die Gemeinde Nanping (南坪乡) der Stadt Lichuan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Nanping (Lichuan)
 die Gemeinde Nanping (南屏乡) im Kreis Tiantai in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Nanping (Tiantai)
 die Gemeinde Nanping (南坪乡) im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Nanping (Xuanhan)
 die Gemeinde Nanping (南坪乡) im Kreis Zhuanglang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Nanping (Zhuanglang)
 die Nationalitätengemeinde Nanping der Yao (南屏瑶族乡) im Kreis Shangsi im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Nanping (Shangsi)
 das Straßenviertel Nanping (南坪街道) im Stadtbezirk Nan’an der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Nanping (Straßenviertel, Nan’an)

 den ehemaligen Kreis Nanping, siehe Jiuzhaigou (Kreis).